Rising Sun (engl. für „aufgehende Sonne“) steht für:
 einen Roman von Michael Crichton, siehe deutscher Titel Nippon Connection
 einen im Englischen gleichnamigen Film, der auf Crichtons Roman basiert, siehe deutscher Titel Die Wiege der Sonne
 die Kriegs- und Marineflagge Japans, die Kyokujitsuki
 Rising Sun (Album), Jazzalbum von Jon Irabagon (2022)
 Rising Sun (Schiff), die ursprünglich für den Oracle-Gründer Larry Ellison gebaute Yacht, jetzt im Besitz von David Geffen
 einen freien Mod zum Computerspiel Vietcong (Computerspiel)
 einen Titel der Musikgruppe Medicine Head aus dem Jahr 1973
 Rising Sun (Brettspiel), ein Brettspiel von Eric M. Lang
 Rising Sun Productions, ein Plattenlabel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rising Sun (Delaware)
 Rising Sun (Pope County, Illinois)
 Rising Sun (White County, Illinois)
 Rising Sun (Indiana)
 Rising Sun (Iowa)
 Rising Sun (Maryland)
 Rising Sun (Mississippi)
 Rising Sun (Montana)
 Rising Sun (Pennsylvania)
 Rising Sun (Wisconsin), im Crawford County